Cinema: 
Avatar (pel·lícula), pel·lícula dirigida per James Cameron.
Avatar: El sentit de l'aigua
Avatar: l'últim mestre de l'aire, pel·lícula dirigida per M. Night Shyamalan
 Informàtica: Avatar (icona), imatge que representa un usuari en relacions a través d'Internet o altres xarxes informàtiques.
 Mitologia: Avatar (mitologia), cadascuna de les formes diferents en què es manifesta una divinitat, especialment en l'hinduisme.
 Televisió: 
 Avatar: L'últim mestre de l'aire, sèrie de televisió.
 Avatar: The Last Airbender (sèrie de Netflix)